Nash kan syfta på:

 Nash (efternamn)
 Nash (auktor), beteckningar vid biologisk namngivning

Motor 
 Nash Motor Co, amerikansk biltillverkare 1917–1957
 Nash Metropolitan, brittisk personbil, tillverkad 1954–1961
 Nash-Healey, brittisk bilmodell från 1950
 Frazer Nash,brittisk biltillverkare 1922–1957

Musik 
Grupper med David Crosby och Graham Nash
 Crosby & Nash
 Crosby, Stills & Nash
 Crosby, Stills, Nash & Young
 Crosby, Stills & Nash (musikalbum)
 D'NASH, spanskt pojkband

Geografi

Antarktis 

 Mount Nash,

Storbritannien 

 Nash, Buckinghamshire, ort i England, 
 Nash, Wales, community i Newport, 
 Nash, Shropshire, ort i England,

USA 

 Nash (ort i USA, Oklahoma), Grant County, 
 Nash (ort i USA, Texas, Bowie County), 
 Nash (ort i USA, Texas, Ellis County),

Se även
 Nash Bridges
 Nashjämvikt
 Nash-papyrusen
 Nash County
 Rodd, Nash and Little Brampton
 Nash Mills

 Nash Glacier
 Nash Nunatak
 Nash Point
 Nash Range
 Nash Ridge

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar